Inget att förlora kan syfta på:
 Inget att förlora (1994) – en film från 1994 (I'll Do Anything) regisserad av James L. Brooks.
 Inget att förlora (1997) – en film från 1997 (Nothing to Lose) regisserad av Steve Oedeke. Medverkande bland andra Tim Robbins.
 Inget att förlora (roman) – en roman från 2008 av Lee Child
 Inget att förlora (sång) – en sång av Mange Schmidt

Se även 
 Ingenting att förlora – musikalbum från 2006 av Linda Bengtzing